Гермипп:

 Гермипп (2-я пол. III века до н. э.) — древнегреческий доксограф, один из наиболее значительных историков греческой философии.
 Гермипп — афинский комедиограф времен Пелопоннесской войны.